Romanisches Haus bezeichnet verschiedene Gebäude:

 Romanisches Haus (Bad Kösen), Bad Kösen, heute Stadtmuseum
 Erstes Romanisches Haus (Berlin) am Auguste-Viktoria-Platz in Berlin
 Zweites Romanisches Haus (Berlin) gegenüber dem ersten
 Stenshofturm, mittelalterlicher Wohnturm in Essen-Rüttenscheid
 Romanisches Haus (Gelnhausen), ehemaliger Amtssitz des kaiserlichen Repräsentanten 
 Romanisches Haus (Seligenstadt), ältestes weltliches Gebäude der Stadt
 Romanisches Haus (Werben), andere Bezeichnung für die ehemalige Lambertikapelle der Johanniter-Komturei Werben (Elbe)
 Burghof (Soest), Wohnturm in Soest von 1180